Kurier poranek to poranne pasmo Kuriera nadawane od 2 stycznia do 5 października 2007, w którym programy informacyjne ukazywały się częściej (co 15 minut) i trwały w przybliżeniu 5 minut. W latach 2002 - 2006 tego pasma nie było wcale, ale był poranny kurier, bo TVP3 miała mniej informacyjny profil niż w roku 2007. Na początku Kuriera była prezentowana krótka prognoza pogody. Wraz ze startem TVP Info pasmo to zostało zastąpione przez pasmo Poranek TVP Info. Pasmo było nadawane w dni robocze od 7:30 do 9:30.

Programy wchodzące w skład pasma 
 przegląd prasy
 Kurier biznes
 Kurier sport
 Prognoza pogody
 rozmowy z gośćmi

Telewizyjne magazyny poranne